Een verkeersweg:
 N969 (België)
 N969 (Nederland), zie Provinciale weg 969

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing